Stati Uniti d'America
 Windom – città della Contea di McPherson, Kansas
 Windom – città della Contea di Cottonwood, Minnesota
 Windom – città della Contea di Fannin, Texas